Жабинский — русская фамилия; имеет женскую форму Жабинская. Распространена среди русских, белорусов, поляков и жителей запада России.

Известные носители 
 Жабинский, Александр Михайлович — российский искусствовед, сторонник альтернативной хронологии.
 Жабиньский, Анджей (1938—1988) — польский коммунистический политик, член Политбюро ЦК ПОРП в 1980—1981.
 Жабинский, Владимир Иванович («Владимир Юрасов»; 1914—1996) — писатель, бывший советский диссидент, представитель «второй волны» русской эмиграции, ведущий «Радио Свобода».
 Жабинский, Дмитрий Иванович (1920—1945) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Жабинский, Юзеф (1860—1928) — польский шахматист, журналист, шахматный композитор.
 Жабинский, Ян (1897—1974) — польский зоолог, Праведник мира, участник Варшавского восстания.

 Жабинская, Антонина (1908—1971) — польская писательница и зоолог, Праведник мира, жена Я. Жабинского.
 Жабинская, Мария (?-?) — деятельница польского подпольного национального движения в Полесье.

Топоним 
 Жабинский сельсовет — сельское поселение в Чаплыгинском районе Липецкой области Российской Федерации.